bijnaam voor de pornoactrice Bridget Powers
 Bridget the midget (The queen of the blues), single van Ray Stevens
bijnaam van Mrs McClusky, uit de BBC-serie Grange Hill